Гайек () — чешская фамилия.

Известные носители:
 Гайек, Антонин (1987— 2023) — чешский прыгун с трамплина.
 Гайек, Либор (род. 1998) — чешский хоккеист.
 Гайек, Ян (род. 1983) — чешский теннисист. См. также 
 Гаек
 Хайек